Клю́вгант — еврейская фамилия.

Некоторые носители 
 Клювгант, Вадим Владимирович (род. 1958 г.) — российский адвокат, общественный деятель и управленец.
 Клювгант, Григорий Аронович (1903—1939) — имя при рождении Гришина Григория Аркадьевича. Деятель ГПУ/НКВД СССР, капитан государственной безопасности. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.